Por Rubicón puede entenderse:

En lugares 
 Río Rubicón, discurre por Italia y desemboca en el mar Adriático.
 Savignano sul Rubicone, municipio italiano junto al río.
 Sogliano al Rubicone, municipio italiano junto al río.
 Costa del Rubicón, Lanzarote, España.
 Rubicon (Wisconsin), Estados Unidos.
 Municipio de Rubicon (condado de Greene, Illinois), municipio estadounidense.
 Municipio de Rubicon (condado de Huron, Míchigan), municipio estadounidense.

En religión 
 San Marcial del Rubicón, primer obispado de Canarias situado en la isla de Lanzarote, llamado Ribiscense, posteriormente trasladado a  Las Palmas de Gran Canaria.

En música 
 Rubycon, álbum de la banda alemana Tangerine Dream.
 Rubicon, sexto álbum de estudio del grupo noruego de música gótica Tristania.
Crossing the Rubicon, álbum de la banda sueca The Sounds.

En literatura 
Cruzar el Rubicón, novela histórica de Steven Saylor.